Die Türkiye 2. Futbol Ligi 1988/89 war die 26. Spielzeit der zweithöchsten türkischen Spielklasse im professionellen Männer-Fußball. Sie wurde am 21. August 1988 mit dem 1. Spieltag begonnen und am 14. Mai 1989 mit dem 34. Spieltag abgeschlossen.

In der Saison 1988/89 wurde zwar die TFF 1. Lig wie in der Vorsaison wieder in drei Gruppen unterteilt, jedoch im Gegensatz zur Vorsaison, in der zwei Gruppen mit jeweils 17 Mannschaften und eine Gruppe mit 18 Mannschaften existierten, die Gesamtmannschaftszahl um Eins erhöht. In der Vorsaison wurde die Süper Lig um eine Mannschaft reduziert, sodass statt der üblichen drei diesmal vier Absteiger in der 1. Lig einzuteilen waren. Infolgedessen wurden die drei Gruppen in zwei Gruppen mit 18 Mannschaften (Gruppe A und B) und einer Gruppe mit 17 Mannschaften (Gruppe C) unterteilt. Damit spielten insgesamt 53 Teams in den drei Gruppen um den Aufstieg in die Süper Lig beziehungsweise gegen den Abstieg in die damals drittklassige TFF 3. Lig. Die Einteilung der Mannschaften in die jeweiligen Gruppen wurde nicht von der Vorsaison übernommen, sondern neu eingeteilt.

Ursprünglich war es so vorgesehen, dass alle drei Tabellenersten direkt in die höhere Süper Lig aufsteigen sollten. Diese Aufsteigerzahl wurde dann zum Saisonende auf zwei reduziert. Am 19. Januar 1989 reiste die Mannschaft des Erstligisten von Samsunspor zum Auswärtsspiel nach Malatya. Während der Fahrt prallte der Vereinsbus mit einem Lastwagen zusammen, wodurch viele Tote und Verletzte zu zählen waren. Infolgedessen zog sich Samsunspor vom Spielgeschehen zurück. Der türkische Fußballverband entschied zum Saisonende, dass Samsunspor weiterhin in der Süper Lig bleiben soll und das stattdessen nur zwei Mannschaften von der TFF 1. Lig aufsteigen werden. Dabei sollten die zwei Erstplatzierten mit den meisten Punkten aufsteigen.

Ferner wurde beabsichtigt, zum Saisonende die Liga auf drei Gruppen mit jeweils 17 Mannschaften zu formen. Folglich wurde beschlossen, dass in beiden 18er-Gruppen die letzten vier Mannschaften absteigen und in der 17er-Gruppe die letzten drei. Für die insgesamt elf Absteiger sollten in der nächsten Saison neun Aufsteiger aus der 3. Lig, der heutigen TFF 2. Lig, hinzukommen.

Zu Saisonbeginn sind zu den von der vorherigen Saison verbleibenden 43 Mannschaften die vier Absteiger aus der Süper Lig Denizlispor, Kocaelispor, Gençlerbirliği Ankara, Zonguldakspor und die neun Aufsteiger aus der damals drittklassigen TFF 3. Lig Giresunspor, Mardinspor, Nevşehirspor, Polatlıspor, Alanyaspor, Ayvalıkgücü, Bursaspor B, Uzunköprüspor und Kartalspor hinzugekommen.

Gençlerbirliği Ankara erreichte bereits mehrere Wochen vor dem offiziellen Saisonende die Meisterschaft der Gruppe A. In der Gruppe B erreichte die Reservemannschaft Bursaspors, Bursaspor B die Meisterschaft, durfte aber als Zweitmannschaft eines Erstligateams nicht aufsteigen. Statt Bursaspor B nahm auch nicht der Zweitplatzierte Bakırköyspor die Stelle des möglichen Aufsteigers ein, sodass in dieser Spielzeit lediglich zwei Teams aufstiegen. Zeytinburnuspor erreichte bereits mehrere Wochen vor dem offiziellen Saisonende die Meisterschaft der Gruppe C. Da der türkische Fußballverband während der Saison die Aufsteigerzahl von drei auf zwei reduziert hatte, sollten nun die beiden Erstplatzierten mit den meisten Punkten aufsteigen. Somit stieg Gençlerbirliği auf und schaffte den direkten Wiederaufstieg. Der zweite Aufsteiger hingegen war Zeytinburnuspor, welches damit das erste Mal in seiner Vereinsgeschichte in die höchste türkische Spielklasse aufstieg. Bakırköyspor wurde der Aufstieg wegen zu weniger Punkte verwehrt. Zum Saisonende sind aus der Gruppe A die Mannschaften Mardinspor, Bitlisspor, Kayserispor, aus der der Gruppe B die Mannschaften Zonguldakspor, Sönmez Filamentspor, Yeni Afyonspor, Trabzonspor B und aus der Gruppe C sind die Mannschaften Babaeskispor, Çorluspor, Düzcespor, Uzunköprüspor (N) abgestiegen.

Torschützenkönig der gesamten Liga und der Gruppe C wurde mit 26 Treffern Erhan vom südanatolischen Vertreter Antalyaspor. In der Gruppe A wurde mit 22 Treffern Levent Erköse von İskenderunspor Torschützenkönig, während in der Gruppe B Varol von Sönmez Filamentspor mit 22 Treffern Torschützenkönig wurde.

Gruppe A

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste 
Der Türkische Fußballverband (TFF) führt für alle drei Gruppen der TFF 2. Lig separate Torschützenlisten, bestimmt aber den Torschützenkönig zum Saisonende aus einer einzigen zusammengefügten Torschützenliste.

Gruppe B

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste 
Der Türkische Fußballverband (TFF) führt für alle drei Gruppen der TFF 2. Lig separate Torschützenlisten, bestimmt aber den Torschützenkönig zum Saisonende aus einer einzigen zusammengefügten Torschützenliste.

Gruppe C

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste 
Der Türkische Fußballverband (TFF) führt für alle drei Gruppen der TFF 2. Lig separate Torschützenlisten, bestimmt aber den Torschützenkönig zum Saisonende aus einer einzigen zusammengefügten Torschützenliste.

Siehe auch 
 Süper Lig
 TFF 1. Lig
 TFF 2. Lig
 TFF 3. Lig

Weblinks 
 Offizielle Webpräsenz der TFF 2. Lig auf tff.org (türkisch)
 Türkiye 2. Futbol Ligi 1988/89 auf angelfire.com (englisch)
 Türkiye 2. Futbol Ligi 1988/89 auf mackolik.com (türkisch)

Einzelnachweise 

1988/89
Fußballsaison 1988/89